Soderup kan henvise til flere stednavne i Danmark:

 Soderup Sogn i Holbæk Kommune
 Soderup (Holbæk Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Soderup Sogn

 Soderup (Høje-Taastrup Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Fløng Sogn